Крунослав Симон (; род. 24 июня 1985 года в Загребе, СФРЮ) — хорватский профессиональный баскетболист, игрок клуба «Цедевита Джуниор» и сборной Хорватии. Выступает на позиции атакующего защитника.

Карьера

Клубная 
В составе молодёжных команд несколько лет выступал за хорватские клубы «Максимир» и «Жриневац», в 1998 году перешёл в «Загреб», в котором провёл десять лет. В сезоне 2012 года подписал контракт с клубом чемпионата Испании «Малага». 25 июня 2013 года подписал двухлетний контракт с российской командой «Локомотив-Кубань».

Международная 
Выступает за сборную Хорватии, в составе которой в 2009 году стал чемпионом Средиземноморских игр.

Достижения

Международные 
  Хорватия 
 Чемпион Средиземноморских игр : 2009

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока в Евролиге
 Профиль Симона в Адриатической лиге

Баскетболисты Хорватии
Игроки БК «Загреб»
Игроки БК «Уникаха Малага»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Олимпия» Милан
Игроки БК «Анадолу Эфес»
Игроки БК «Цедевита Джуниор»
Игроки сборной Хорватии по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года